Foldes ou Földes est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Andor Földes (1913-1992), pianiste hongrois ;
 Jolán Földes (1902-1963), écrivain hongroise ;
 Peter Foldes (1924-1977), réalisateur et dessinateur britannique ;
 Pierre Foldes (né en 1951), médecin urologue et chirurgien français.

Lieux 

 Földes, ville et commune en Hongrie.